Rajon Zentral (russisch Центральный район/Zentralnyj rajon, ukrainisch Центральний район) ist der Name mehrerer Stadtrajone

in der Ukraine:

in der Stadt Dnipro, siehe Rajon Zentral (Dnipro)
in der Stadt Mariupol, siehe Rajon Zentral (Mariupol)
in der Stadt Mykolajiw, siehe Rajon Zentral (Mykolajiw)
in der Stadt Odessa, siehe Rajon Zentral (Odessa)
in der Stadt Simferopol, siehe Rajon Zentral (Simferopol)

in Russland:

in der Stadt Barnaul, siehe Rajon Zentral (Barnaul)
in der Stadt Wolgograd, siehe Rajon Zentral (Wolgograd)
in der Stadt Woronesch, siehe Rajon Zentral (Woronesch)
in der Stadt Kaliningrad, siehe Rajon Zentral (Kaliningrad)
in der Stadt Kemerowo, siehe Rajon Zentral (Kemerowo)
in der Stadt Krasnojarsk, siehe Rajon Zentral (Krasnojarsk)
in der Stadt Nowokusnezk, siehe Rajon Zentral (Nowokusnezk)
in der Stadt Nowosibirsk, siehe Rajon Zentral (Nowosibirsk)
in der Stadt Orenburg, siehe Rajon Zentral (Orenburg)
in der Stadt Prokopjewsk, siehe Rajon Zentral (Prokopjewsk)
in der Stadt Twer, siehe Rajon Zentral (Twer)
in der Stadt Tula, siehe Rajon Zentral (Tula)
in der Stadt Tjumen, siehe Rajon Zentral (Tjumen)
in der Stadt Sankt Petersburg, siehe Rajon Zentral (Sankt Petersburg)
in der Stadt Sotschi, siehe Rajon Zentral (Sotschi)
in der Stadt Chabarowsk, siehe Rajon Zentral (Chabarowsk)
in der Stadt Tscheljabinsk, siehe Rajon Zentral (Tscheljabinsk)
in der Stadt Tschita, siehe Rajon Zentral (Tschita)